Quint Servili Fidenat, tribú consular sis vegades entre el 402 i el .
 Quint Servili Fidenat, tribú consular els anys 382, 378 i .